ГЕС Лос-Кондорес – гідроелектростанція, яка споруджується в центральній частині Чилі у регіоні Мауле (VII Регіон). 
 Лагуна-де-лос-Кондорес – монументальний кам'яний пам'ятник культури Чачапоя.